Джироламо Мачиетти (около 1535/1541 — 1592)  — итальянский живописец позднего Возрождения, работал во Флоренции в маньеристическом стиле.

Биография 
Джироламо Мачиетти был учеником Микеле ди Ридольфо и Ридольфо Гирландайо. В 1556—1562 годах работал ассистентом Джорджо Вазари в оформлении интерьеров флорентийского Палаццо Веккьо, где работал с художником Мирабелло Кавалори. Принимал участие в оформлении Студиоло Франческо I, где выполнил две композиции, связанные с мифологическми персонажами Медея и Ясон (1570) и Термы в Путеолах (1572). Автор алтаря Мученичество Святого Лаврентия храма Санта-Мария-Новелла. В 1577 году он завершил работу Глория-ди-Сан-Лоренцо для собора Эмполи. Позднее уехал в Рим, в 1587—1589 годах жил в Испании.

Работы 
 Pala Lioni, 1562-68, Florence, Villa Lioni-Michelozzi-Roti-Clavarino
 Epiphany, 1568, Florence, San Lorenzo
 Медея и Ясон, 1570-72, Studiolo of Francesco I, Palazzo Vecchio, Florence
 Термы в Путеолах, 1570-72, Studiolo of Francesco I, Palazzo Vecchio, Florence
 Martyrdom of San Lorenzo, 1573, Santa Maria Novella, Florence
 Virgin’s girdle, 1574, Santa Agata, Florence
 Apotheosis of San Lorenzo, 1577, Empoli Cathedral
 Allegory of Prudence, (Private Collection), traditionally attributed to Vasari until recently.
 Crucifixion, 1590, San Giovannino degli Scolopi, Florence

Библиография 
 Raffaello Borghini, Il Riposo, 1584, p. 604.
 Michelangelo Buonarroti il Giovane, L’Ajone, favola narrativa burlesca, 1623.
 Francesco Del Furia, Di alcuni scritti di Michelangelo Buonarroti il Giovane, 1818, pp. 1, 66.
 Atti dell’imp e reale Accademia della Crusca, Florence, 1829, Vol.2, p. 79.
 
 Marta Privitera, Girolamo Macchietti tra Palazzo Vecchio e San Lorenzo, 1989.
 Marta Privitera, Girolamo Macchietti a Napoli, 1990.
 Marta Privitera, Girolamo Macchietti: un pittore dello Studiolo di Francesco I (Firenze, 1535—1592), Jandi Sapi ed., 1996.
 The Grove Dictionary of Art, MacMillan Publishers (2000)
 Marta Privitera, Girolamo Macchietti, la Pala Lioni, in «Altomani 2004», n.1.
 Alessandro Nesi, Un quadro a Kiev e altre note su Girolamo Macchietti, in «Nuovi Studi» n.12, 2006, pp. 129—136, pic. 180.

Примечания

Ссылки 
 Джироламо Маккьетти (1535—1592)
 Girolamo Macchietti

Художники Италии XVI века
Родившиеся в XVI веке
Итальянские художники маньеризма